Cristina Fernández puede referirse a:

 Cristina Fernández (siglo XI), condesa asturiana, madre de doña Jimena Díaz (1046-1116, esposa del Cid).
 Cristina Fernández Cubas (1945— ), escritora española.
 Cristina Fernández (1946— ), cantautora uruguaya, del dúo de música popular Washington Carrasco y Cristina Fernández.
 Cristina Fernández de Kirchner (1953— ), política, es actual vicepresidenta de la Nación Argentina, expresidenta de la República Argentina (desde 2007-2015) y senadora (2017-2019).
 Cristina Fernández (música),música popular uruguaya.
 Cristina Fernández (actriz), actriz argentina.